

Patronymie 

 Peter Weiser (1781-1828)  est un membre de l’expédition Lewis et Clark qui avait pris part à la guerre d'indépendance des États-Unis. 
 Grethe Weiser (1903-1970) est une actrice allemande.
 Mark Weiser (1952-1999) est le chef scientifique de Xerox PARC.
 Mitchell Weiser (1994- ) est un footballeur allemand.
 Patrick Weiser (1971- ) est un ancien footballeur allemand.
 Stanley Weiser est un scénariste américain

Film 
 Weiser, film polonais de Wojciech Marczewski (1999)

Toponymie 
 Weiser est le siège du comté de Washington dans l’Idaho aux États-Unis.